A Igreja de Nossa Senhora do Oiteiro (ou Igreja de Madre de Deus ou de Nossa Senhora da Annunciada, ou ainda, de St Paul) é um templo católico português em Malaca, na Malásia.

Segundo o cronista português do século XVI, João de Barros, Nossa Senhora do Oiteiro não foi construída pelos administradores da Coroa Portuguesa em Malaca, mas por um fidalgo Português (nobre) chamado Duarte Coelho Pereira. Ele fez isso como um ato de gratidão após sua fuga milagrosa de uma tempestade no Mar da China Meridional. Ele dedicou a Capela de Nossa Senhora da Graça, ou Nossa Senhora da Annunciada, em 1520-21. Em 1548, a capela foi transferida para a Companhia de Jesus pelo arcebispo de Goa, D. Albuquerque. O padre Francisco Xavier (mais tarde São Francisco Xavier), recebeu o título de propriedade em nome da Sociedade. Em 1556, a capela foi ampliada, recebendo um segundo andar. Além disso uma renovação foi realizada em 1590 com a adição de uma torre. Foi então chamada a Igreja da Madre de Deus.

A Igreja da Madre de Deus e uma escola foram localizados no topo da colina. As residências dos oficiais de Portugueses foram construídas na encosta e no resto da população portuguesa estavam no topo da colina. As casas foram construídas em tijolo e madeira. Dentro desta fortaleza havia uma Câmara Municipal, dois hospitais e cinco igrejas.

Quando os holandeses tomaram Malaca dos portugueses em 1641, eles destruíram todos os edifícios portugueses exceto a fortaleza, em que colocaram o emblema holandês. Ainda hoje pode ser visto na porta restante da fortaleza, a Porta de Santiago, ou a "A Famosa".

Os holandeses também tomaram a capela no alto do morro, reparam-na e reconsagraram-a como um templo da Igreja Reformada Holandesa, chamando-o de St. Paul's Church, um nome que permanece até hoje. Os holandeses usara-na para o seu culto durante os próximos 112 anos, até que construíram a sua própria igreja numa colina perto, a Christ Church. A Igreja de São Paulo foi então abandonada.

Quando os britânicos assumiram Malaca, em 1824, a Igreja de St. Paul's perdeu a sua torre. No entanto, os britânicos construíram um farol na frente dela. E, em vez de ser usado como um local de culto, a Igreja tornou-se um armazém para pólvora.

Ligações externas 
 
Artigo sobre St Paul's Church, Malacca (em inglês)

Nossa Senhora Oiteiro
Malaca
Malaca Portuguesa